Diese Liste führt sämtliche Personenbahnhöfe und -haltepunkte im Saarland auf, die im Regel- als auch Museumsverkehr bedient werden. Mit Ausnahme der museal bedienten Stationen gilt auf allen der Tarif des Saarländischen Verkehrsverbundes (saarVV). Neben den Stationen und der Art ihrer Betriebsstelle werden die zugehörige Kommune, die Bedienung durch Fern-, Regional-, S-Bahn und musealen Verkehr sowie die bediente Strecke erwähnt.

Aufbau 
Die Liste ist wie folgt unterteilt:

 Name: Hier wird der aktuelle Name des Bahnhofs oder Haltepunktes angegeben.
 Bst.: Gibt die Art der Betriebsstelle an, also Bahnhof (Bf), Bahnhofsteil (Bft) oder Haltepunkt (Hp).
 Stadt / Gemeinde: Gibt die Stadt oder Gemeinde an, auf deren Gebiet sich der Halt befindet.
 Lkr.: Diese Spalte führt den Landkreis auf, in dem sich der Halt befindet. Es wird dabei lediglich das Kürzel, wie es bei Kfz-Kennzeichen angewendet wird, verwendet. Im Einzelnen sind dies die folgenden Landkreise:
Landkreis Merzig-Wadern (MZG)
Landkreis Neunkirchen (NK)
Landkreis Saarlouis (SLS)
Saarpfalz-Kreis (HOM und IGB)
Landkreis St. Wendel (WND)
Regionalverband Saarbrücken (SB und VK)
 Kat.: Die Spalte Kat. zeigt die gegenwärtige Kategorie des Haltes mit Stand vom 1. Januar 2014 an. Dies trifft jedoch nur auf Bahnhöfe der DB Station&Service AG zu und schließt die Bahnhöfe privater Betreiber nicht mit ein.
 F: Fernverkehrshalt, dies trifft auf die Produkte ICE, IC, EC und TGV zu.
 R: Regionalverkehrshalt, dies trifft auf die Produkte RE und RB sowie gleichartige Produkte privater Anbieter zu.
 S: Halt der S-Bahn RheinNeckar (nur in Homburg (Saar) Hbf) sowie Halt der Saarbahn auf Eisenbahnstrecken. Stadtbahnhaltestellen, die nach der BOStrab betrieben werden sowie die Stationen entlang der Köllertalbahn, sind nicht mit aufgeführt.
 M: Museumsverkehr
 Strecke: Diese Spalte gibt die anliegenden Eisenbahnstrecken an. Dabei werden lediglich die Strecken genannt, die auf diesem Abschnitt noch in Betrieb sind.
 Anmerkungen: In dieser Spalte werden sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben. Dies betrifft vor allem die Betreiber und den Hinweis auf saisonalen Verkehr.

Bahnhofsübersicht

Siehe auch 
 Liste der Eisenbahnstrecken im Saarland
 Liste der stillgelegten Eisenbahnstrecken im Saarland
 Liste der SPNV-Linien im Saarland

Literatur

Weblinks 

 
 

Saarland